Pojem mečíř/Mečíř může znamenat:

povolání
 mečíř (řemeslník) – osoba vyrábějící meče

sídlo
 Mečíř – vesnice v okrese Nymburk

příjmení
 Jan Mečíř (1925–2009) – český psychiatr, profesor Univerzity Karlovy
 Karel Mečíř (1876–1947) – český novinář, beletrista, překladatel
 Martin Mečíř (* 1970) – český politik
 Miloslav Mečíř (* 1964) – slovenský tenista, olympijský vítěz
 Miloslav Mečíř mladší (* 1988) – slovenský tenista, syn Miloslava
 Miloš Mečíř (1913–1987) – pilot 313. československé stíhací perutě v RAF, syn Vítězslava Mečíře
 Vojtěch Mečíř (*1989) – český politik, hudebník, organizátor kulturního života v Jilemnici a nábytkář
 Vítězslav Mečíř (1887–1942) – český lékárník a odbojář popravený nacisty, otec Miloše Mečíře